Okręty US Navy o nazwie USS  "Despatch":
 Pierwszy  był szkunerem. W służbie w latach 1814-20.
 Drugi  był slupem wojennym. W służbie w latach 1856-59. Wrócił do służby w 1860 jako USS "Pocahontas". Walczył w wojnie secesyjnej. Wycofany ze służby w 1865.
 Trzeci  był parowcem śrubowym. W służbie w latach 1873-91.
 Czwarty  był promem, który wszedł do służby jako USS "Steam Cutter No. 423" (1902-1908). Później w służbie jako USS "Despatch" (1908-1918) i USS "Hustle" (1918-1921), przemianowany na YFB-6 w 1921
 Piąty USS "Despatch" (SP-68) był okrętem bazą. W służbie we Flocie Atlantyku jako USS "Vixen" (SP-68) krótko w 1917. Następnie jako USS "Despatch" (SP-68) w latach 1917-19 i ponownie w 1920. Później jako USS "Despatch" (PY-8) w latach 1920-21.
 Szósty  był okrętem pomocniczym. Wcześniej był krążownikiem pancernym "Boston". Przemianowany na "Despatch" w 1940, by zwolnić nazwę "Boston" dla nowego krążownika ciężkiego USS "Boston" (CA-69).

Despatch